Het tennistoernooi US Open werd in 1986 bij de mannen voor de 106e keer gehouden. De als eerste geplaatste Tsjechoslowaak Ivan Lendl won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als 16e geplaatste Tsjechoslowaak Miloslav Mečíř met 6-4, 6-2, 6-0 te verslaan.

Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1986